Jules Néraud (1795-1855), botaniste français ;
 Henri Néraud (1866-1924), général de division français ;
 Pierre Néraud de Boisdeffre (1926-2002), diplomate, homme de lettres et critique français.